Batu Tunggal (Na Ix-X), een plaats in Indonesië
Batu Tunggal (Halongonan), een plaats in Indonesië